Miguel Nievas (teljes neve: Nievas Acosta Miguel Angel; 1974. december 16. –) uruguayi nemzetközi labdarúgó-partbíró.

Pályafutása
Az Uruguayi labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága 2006-ban terjesztette fel nemzetközi partbírónak a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) partbíróinak keretébe. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként.

Világbajnokság 
A FIFA 2010. február 5-én kijelölte a 2010-es labdarúgó-világbajnokságon közreműködő harminc játékvezetőt. Az érintettek március 2. és 6. között a Kanári-szigeteken vettek részt szemináriumon, ezt megelőzően február 26-án Zürichben orvosi vizsgálaton kellett megjelenniük. Az ellenőrző vizsgálatokon Niveas megfelelt az elvárásoknak, de a FIFA a tartalékkeretbe sorolta. Az első számú játékvezető, Jorge Larrionda egyik asszisztense nem felelt meg a fizikai felmérésen, ezért a hármast a FIFA kizárta keretből, helyettük léphetett előbbre. Martín Vázquez uruguayi játékvezető állandó segítője. A csapat a tornán biztonsági tartalékként szerepelt.

Források 

Uruguayi labdarúgó-játékvezetők
1974-ben született személyek
Élő személyek